Колли́н Энн О’Шо́несси-Вилла́рд (; род. 15 сентября 1971, Гранд-Рапидс, Мичиган, США) — американская актриса, комедиантка и певица. По состоянию на май 2019 года сыграла и озвучила 206 персонажей.

Личная жизнь 
С 11 ноября 2000 года Коллин замужем за продюсером Джейсоном Виллард (род.1964). У супругов есть двое детей — сын Коннор Виллард (род. 2001) и дочь Мэгги Виллард (род. 2004).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Женщины-комедианты
Выпускники Мичиганского университета
Киноактрисы США